Ту () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Колонь. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32444.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 38 км западнее Тулузы, в 34 км к востоку от Оша.

По территории коммуны протекают реки  и Аркадеш ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 229 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 146 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 117 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 80,1 %, в 1999 году было 69,5 %). Из 117 активных жителей работали 111 человек (59 мужчин и 52 женщины), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 29 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер